Michael Bella (29 de setembro de 1945) é um ex-futebolista alemão, que atuava como defensor.

Carreira 
Michael Bella representou a Seleção Alemã de Futebol na Eurocopa de 1972.

Títulos

Alemanha 
Eurocopa:  1972

Ligações Externas 
Perfil em FIFA.com 

Jogadores da Seleção Alemã de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1972